PAL o Pal puede hacer referencia a:

Electrónica 
 PAL, Phase Alternating Line, un sistema de codificación de señales de televisión.
 Permissive Action Link, un dispositivo de seguridad para armas nucleares.
 Programmable Array Logic, un tipo de dispositivo lógico programable creado por Monolithic Memories.

Programación 
 Paradox Application Language, un lenguaje de programación para las bases de datos Borland Paradox.

Compañías y organizaciones 
 Líneas Aéreas Filipinas (código ICAO).
 PAL Airlines, extinta aerolínea chilena.
 Periódicos Asociados Latinoamericanos, asociación de diarios, periódicos y medios de comunicación de América Latina.

Política 
 Partido Agrario Laborista
 Partido de Almería
 Partido Autonomista Leonés - Unidad Leonesista

Lugares 
 Pal, núcleo de población en Andorra.

Personas 
 PAL, nombre artístico de Jean de Paleologu, pintor, ilustrador y cartelista rumano.
 Pál Jakucs, botánico, fitosociólogo, y ecólogo húngaro.
 Pál Kadosa, compositor húngaro.
 Pal Kepenyes, escultor mexicano.
 Pál Prónay, comandante paramilitar durante el Terror Blanco de Hungría. 
 Graciela Pal, actriz y cantante argentina.
 Manuela Pal, actriz argentina.

Personajes ficticios 
 Pal, personaje de Pac & Pal.